Coptocephala  — род  из подсемейства  в семействе .

Перечень видов 
Некоторые виды рода:
 Coptocephala arcasi Báguena, 1960
 Coptocephala brevicornis (Lefèvre, 1872)
 Coptocephala chalybaea (Germar, 1824)
 Coptocephala crassipes Lefèvre, 1876
 Coptocephala cyanocephala (Lacordaire, 1848)
 Coptocephala fossulata Lefèvre, 1872
 Coptocephala gebleri Gebler, 1841
 Coptocephala hellenica Warchalowski, 1991
 Coptocephala linnaeana Petitpierre & Alonso-Zarazaga, 2000
 Coptocephala plagiocephala (Fabricius, 1792)
 Coptocephala raffrayi (Desbrochers des Loges, 1870)
 Coptocephala rubicunda (Laichardting, 1781)
 Coptocephala scopolina (Linnaeus, 1767)
 Coptocephala unicolor (Lucas, 1845)
 Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763)
 Coptocephala volatica Normand, 1949

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Клитрины
Роды жесткокрылых